Ilokelesia este un abelisaur descoperit în 1991, prezervat în straturile din Cretacicul târziu din formațiunea Huincul, Argentina. Specimenul, format din elemente foarte fragmentare ale craniului și scheletul axial și apendicular, a fost descris de Rodolfo Coria și Leonardo Salgado la sfârșitul anului 1998.

Etimologie 
Etimologia denumirii generice provine din limba mapuche, ilo care înseamnă „carne” și kelesio înseamnă „șopârlă”; în timp ce descriptorul specific reflectă numele localității în care a fost găsită fosila, Aguada Grande.

Descriere 
Ilokelesia, un teropod de dimensiuni medii cu o lungime de 5,3 metri, se caracterizează prin anatomia vertebrelor cervicale, dorsale și caudale. De exemplu, vertebrele cervicale privite din lateral erau mai pătrate decât dreptunghiulare.

Ilokelesia aguadagrandensis este un abelisaur primitiv, care combină caracteristici de la Abelisauridae și Noasauridae, precum expansiunea osului postorbital deasupra orbitei și creasta aceluiași os din interiorul orbitei; el a păstrat însă trăsăturile primitive ale abelisaurului.

Clasificare

Note

Legături externe

Abelisauroidea
Dinozauri din Cretacic
Dinozauri din America de Sud